Лер:

Топоним 
 Лер — район в Германии.
 Лер — город в Германии.
 Лер — река на юго-западе Франции.

Фамилия 
 Лер, Август фон (1847—1917) — австрийский инженер-путеец, минералог и нумизмат.
 Лер, Август-Октав фон (1882—1965) — австрийский правовед и нумизмат.
 Лер, Иван Андреевич (1774—?) — капитан-лейтенант, кавалер ордена Святого Георгия IV (1823).
 Лер, Павел Андреевич (1923—2005) — российский энтомолог, член-корреспондент РАН.
 Лер, Роберт (1883—1956) — немецкий политик, министр внутренних дел ФРГ.
 Лер, Урсула (1930—2022) — немецкий политик, психолог, геронтолог и педагог.
 Лер, Хорст (род. 1999) — немецкий спортсмен, борец вольного стиля.

См. также 
 Леер (значения)